

Toponyme 
 Gardanne

Patronyme 

 Annibal de Seguiran-Gardanne
 Auguste Gardanne (vers 1840-vers 1890), peintre
 Gaspard Amédée Gardanne
Patronyme français